«ТНК-Казхром» () — мужской волейбольный клуб из Хромтау, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Клуб основан по инициативе руководства «ТНК-Казхром» в 2005 году (Донской ГОК). Клуб неоднократно становился призёром в Кубке и в Чемпионате РК. Значительным достижением команды можно считать победу в розыгрыше Кубка Республики Казахстан 2013 года.

Достижения 
  Обладатель Кубка Казахстана (1) — 2013
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1) — 2016

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Казхром